Le sigle OND peut correspondre à :
 l'Ordre de Notre-Dame, une congrégation religieuse féminine connue aujourd'hui sous le nom de Compagnie de Marie-Notre-Dame. 
 L'Œuvre Notre-Dame est une fondation chargée de la conservation et la restauration de la cathédrale de Strasbourg. 
 Observatoire national de la délinquance ;
 Œuvre nationale du temps libre (Opera Nazionale Dopolavoro).